La Compañía (Tarija) - plaats in Bolivia
 La Compañía (Mexico) - plaats in Mexico
 La Compañía (Chili) - plaats in Chili
 La Compañía (band) - Spaanse folkband